Petália kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kólpos Petalión, vik, 
 Petáleia, ort, Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar